Guadalajara je název provincie a města v Mexiku a města ve Španělsku:

 Guadalajara (Mexiko) – mexické město, hlavní město státu Jalisco
 Provincie Guadalajara – španělská provincie v autonomní oblasti Kastilie-La Mancha
 Guadalajara (Španělsko) – španělské město, hlavní město stejnojmenné provincie

Jméno Guadalajara pochází z arabštiny; výraz Wad-al-Hajarah nebo také Wad-Al-Hayara znamená řeka kamenů nebo údolí kamenů.

Guadalajara je také název populární mexické písně z roku 1937, jejímž autorem je Pepe Guízar. Píseň opěvuje krásy města Guadalajara (Mexiko), odkud Guízar pocházel.